Zawody w skokach narciarskich w ramach zimowych igrzysk olimpijskich rozgrywane są 1924 w Chamonix, (Francja). Wówczas rozgrywana była jedynie konkurencja na dużej skoczni. Od zimowych igrzysk olimpijskich w 1964 w Innsbrucku rozgrywane są olimpijskie zawody na normalnej skoczni, a od zimowych igrzysk olimpijskich w 1988 w Calgary rozgrywane są zawody drużynowe na dużej skoczni. W roku 2014 w Soczi po raz pierwszy zostały rozegrane zawody w skokach narciarskich kobiet. W roku 2022 w Pekinie po raz pierwszy rozegrano konkurs drużyn mieszanych.

Kalendarium

Zawody

Konkursy Indywidualne (1924-2022)

Konkursy drużynowe (1988-2022)

Wyniki konkursów drużynowych panów (1988-2022)

Wyniki konkursu drużyn mieszanych (2022)

Klasyfikacja medalowa (1924-2022)

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich

!